TRBA steht für:
 Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe

Trba steht für:
 Trba, kroatischer Berg

Abkürzung